Magnes – ciało fizyczne

Muzyka:
 Magnes – album Reni Jusis
 Magnes – singel Reni Jusis

Zobacz też 
 Magnez